Gohlke ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Gohlke (1949–1980), deutscher Musiker, Komponist und Musikpädagoge
 Erwin Gohlke (* 1954), deutscher Mittelstreckenläufer
 Gerrit Gohlke (* 1999), deutscher Fußballspieler
 Lukas Gohlke (* 1995), deutscher Eishockeyspieler
 Mascha Gohlke (* 1976), deutsche Schauspielerin
 Nicole Gohlke (* 1975), deutsche Politikerin (Die Linke), MdB
 Rajko Gohlke (* 1969), deutscher Bassist und Gitarrist
 Reiner Maria Gohlke (* 1934), deutscher Manager
 Roland Gohlke (1929–2000), amerikanischer Chemiker
 Thomas Gohlke (* 1966), deutscher Schauspieler

Siehe auch:
 Golke